Betty Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Betty Lake (Alaska)
 Betty Lake (Boulder County, Colorado)
 Betty Lake (La Plata County, Colorado)
 Betty Lake (Georgia)
 Betty Lake (Idaho)
 Betty Lake (Fresno County, Kalifornien)
 Betty Lake (Lassen County, Kalifornien)
 Betty Lake (Louisiana)
 Betty Lake (Oregon)